Неделя ивритской книги () — ежегодное культурное мероприятие в Израиле.

История 
Систематическое празднование дней литературы на иврите началось со времён Британского мандата в Палестине, когда в 1926 предпринимательница и общественный деятель  организовала однодневную книжную ярмарку на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве.

В настоящее время Неделя ивритской книги проводится в Израиле ежегодно в июне в общенациональном масштабе. В это время по всей стране проводятся книжные ярмарки, издательские компании продают свои книги со скидкой. Период скидок в книжных магазинах Израиля может длиться до месяца. В последние годы продолжительность Недели ивритской книги была продлена до десяти дней.

Помимо распродаж, в течение Недели проводятся разнообразные мероприятия, связанные с литературой на иврите, как, например, встречи с авторами и публичные чтения. Во время Недели также проходит церемония награждения премией Сапира — престижной литературной наградой Израиля. Мероприятия Недели освещаются в израильских СМИ.

В Иерусалиме основные мероприятия недели проходят в Музее Израиля, ,  и старом , в Тель-Авиве проходит книжная ярмарка на площади Рабина.

Примечания

Ссылки 
 Hebrew Book Week Homepage
 Ways To «Green» Hebrew Book Week
 Hebrew Book Week to open June 7, Едиот Ахронот
 Book Watch: 'For the sake of the book', The Jerusalem Post

Праздники июня
Книжные ярмарки
Иврит
Культура Израиля